New Milford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Milford (Connecticut)
 New Milford (Illinois)
 New Milford (New Jersey)
 New Milford (New York)
 New Milford (Pennsylvania)